Нуева Ирланда има више значења:

 Нуева Ирланда (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Ирланда, Лас Мерседитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику